Jean-Louis Leclerc peut désigner :

 Jean-Louis Leclerc (1767-1822), homme politique français ;
 Jean-Louis Leclerc (1786-1873), homme politique français.